Jefferson Davis – amerykański wojskowy i polityk, prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jefferson Davis (ang. Jefferson Davis County) – w stanie Missisipi
Parafie w USA:
 parafia Jefferson Davis (ang. Jefferson Davis Parish) – w stanie Luizjana